Slovo Hiei má několik významů:
 Hiei – japonská hora ležící na severovýchod od Kjóta. Byllo po ní pojmenováno několik japonských lodí:
 Hiei (1877) – obrněná korveta, druhá jednotka třídy Kongó japonského císařského námořnictva z roku 1877
 Hiei (1912) – bitevní křižník (později přestavěný a překlasifikovaný na bitevní loď) třídy Kongó japonského císařského námořnictva z roku 1912
 Hiei (DDH-142) – vrtulníkový torpédoborec třídy Haruna Japonských námořních sil sebeobrany.
 Hiei (Yu Yu Hakusho) – fiktivní osobnost z anime/manga seriálu Yu Yu Hakusho.